Pederson ist ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist ein patronymisch gebildeter Familienname mit der Bedeutung Sohn des Peter.

Namensträger 
 Barry Pederson (* 1961), kanadischer Eishockeyspieler 
 Denis Pederson (* 1975), kanadischer Eishockeyspieler
 Donald Pederson (1925–2004) US-amerikanischer Elektroingenieur und Informatiker
 Doug Pederson (* 1968), US-amerikanischer American-Football-Trainer und -Spieler
 Lane Pederson (* 1997), kanadischer Eishockeyspieler
 Mark Pederson (* 1968), kanadischer Eishockeyspieler
 Mogens Pedersøn (Mogens Pedersen, Magno Pedreo; um 1585–1623), dänischer Komponist
 Sally Pederson (* 1951), US-amerikanische Politikerin
 Steve Pederson (* 1957), US-amerikanischer Tontechniker
 Tom Pederson (* 1970), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Tommy Pederson (1920–1998), US-amerikanischer Jazztrompeter und Komponist

Siehe auch 
 Peterson, Petersson 
 Pettersson, Petterson 
 Pederssøn
 Petersen, Peterssen, Pettersen
 Pedersen
 Pietersen, Pieterson

Familienname
Patronym